Kolmöd ist der Ortsname von

 Kolmöd (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kolmöd (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern